Jarl steht für:
 Jarl, ab der Germanischen Eisenzeit und bis ins Hochmittelalter ein Fürstentitel in den nordischen Ländern

Jarl als Namensteil:
 Anders Jarl (* 1965), schwedischer Radrennfahrer 
 Birger Jarl (um 1210–1266), schwedischer Staatsmann
 Håkon Jarl (935–995), der Sohn von Sigurd Håkonsson, Jarl des Trøndelag
 Otto Jarl (1856–1915), aus Schweden stammender österreichischer Bildhauer
 Stefan Jarl (* 1941), schwedischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Ulf Jarl († 1026), Angehöriger einer wichtigen schwedischen Familie
 Karin Jarl-Sakellarios (1885–1948), österreichische Keramikerin
 Jarl Kulle (1927–1997), schwedischer Schauspieler
 Jarl Magnus Riiber (* 1997), norwegischer Nordischer Kombinierer

Jarl als Bestandteil eines Schiffsnamens:

 Harald Jarl, ein ehemaliges Schiff der Hurtigruten
 Ragnvald Jarl, ein ehemaliges Schiff der Hurtigruten

JARL steht als Abkürzung für:
 Japan Amateur Radio League, der nationale Amateurfunk-Verband von Japan

Sonstiges:
 Jarlsætet, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Jarlshof, prähistorische archäologische Stätte auf den Shetland-Inseln im Norden Schottlands